Der Begriff Stop Loss oder Stop-Loss (dt. ungefähr „Verlustvermeidung“) steht für:

 Stop-Loss (Film), US-amerikanisches Kriegsdrama von Kimberly Peirce (2008)
 Stop Loss (Richtlinie), Richtlinie der US-amerikanischen Streitkräfte
 eine spezielle Form einer nichtproportionalen Rückversicherung
 einen Auftrag an eine Bank, bei Sinken eines Aktienkurses unter einen bestimmten Kurs zu verkaufen, siehe Orderzusatz

pl:Stop loss